Capitán Sarmiento (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Capitán Sarmiento (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië